Franco Parisi ist der Name folgender Personen:

* Franco Parisi (Ökonom) (* 1967), chilenischer Ökonom und Politiker
 Franco Parisi (Fußballspieler) (* 1983), australischer Fußballspieler